Yamaha YBR 125 - малокубатурный мотоцикл, компании Yamaha Motor Company.
Отличается компактностью, достаточной для своего класса динамикой, хорошо сбалансирован по всем параметрам. Имеет 4-тактный двигатель с 5-скоростной коробкой передач.

Тормоза — передние дисковые и задние барабанные. Имеет удачное анатомическое седло, возможность перевозки пассажира.

Yamaha YBR 125 — распространённый мотоцикл для начинающих. Оснащён электро- и кикстартером, передним дисковым гидравлическим и задним тормозом, 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Каждый год в Россию поставлялись мотоциклы разных годов выпуска, как по ПТС, так и по модельному ряду.

На данный момент существует четыре поколения. Первое и второе имеют небольшие различия, третье поколение претерпело более кардинальные изменения, а у четвёртого поколения сильно поменялся внешний вид. На каждое поколение новая гамма цветов, но кроме этого на каждый год приходились новые наклейки.

Первое поколение (2004—2006) 
Модель в Россию поставлялась только с пластиковым передним обтекателем и трапециевидной фарой (обычная маркировка запчастей с 5VL-xxxx-xx).

Не лучшее расположение лапки КПП, не очень комфортно людям с длинной ступнёй.
Удачный карбюратор с рычажком подсоса.
Камерная резина Sakura не с лучшими показателями качества и износа.

Второе поколение (2007—2009) 
Вторая модель получила новую цветовую гамму, изменённый увеличенный пластик под баком в цвет мотоцикла, новый более экономный вакуумный карбюратор со штоком подсоса.

Удлинённая лапка КПП расположена выше, чем на предыдущей модели.

Третье поколение (2009 - 2010) 
Третья модель претерпела существенные изменения. Новая более привлекательная цветовая схема, новые бескамерные колёса. Изменились некоторые расходные материалы. В РФ модель третьего поколения поставляется лишь с 2009 года (обычная маркировка запчастей с 3D9-xx-xx). На Украину модель третьего поколения поставляется лишь с 2012 года.

Новые колёсные пятиспицевые (пятилучевые) диски под бескамерные шины (Tubeless-TL).

Вернулся первоначальный карбюратор (Mikuni VM22) с рычажком подсоса, также добавились в нём и электронные компоненты — подогрев карбюратора призван облегчить запуск двигателя в холодную погоду.

Новая бескамерная дорожная резина, где передняя — ChengShin/C-910, а задняя — ChengShin/C-905.
Постоянно включенный ближний свет при работающем двигателе (требования стандарта евро-3).
Дожигатель несгоревшего топлива.

Изменились стаканы перьев, другое крепление тормозного суппорта.
Другой правый пульт (связано это с постоянно включенными габаритными огнями).
Новые зеркала и задние поворотники (общее нововведение для новых моделей Yamaha).
Другое расположение бензинового фильтра.
Появился датчик боковой подножки.
Новый тормозной диск с креплением на пять винтов (следствие пятиспицевого колёсного диска) взамен крепления на шесть винтов (на моделях с трёхлучевым колёсным диском).
Изменился механизм блокировки руля, теперь только одностороннее положение.
Другой блок центральной подставки.
Новая цепь DID с сальниками X-ring ходит до 18 000 км, прежние бессальниковые цепи ходят порой и до 5 000 км.
Новые колодки переднего тормоза и передняя звезда.

Четвёртое поколение (2010) 
Четвёртое поколение (YBR125 Factor) — модель 2010 года, инжекторный YBR с развитым боковым пластиком и круглой фарой, но в Россию и на Украину на данный момент не поставляется. Модель 2010 года нередко путают с Yamaha YBR Custom.

См. также 
 Yamaha YA-1
 Yamaha YZF-R125
 Yamaha YZF-R1
 Yamaha YZF-R7

Примечания

Ссылки 
 Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125
 Путешествия на YAMAHA YBR 125
 Сравнение разных поколений Yamaha YBR 125

Мотоциклы Yamaha